Liste des aéroports norvégiens classés par nombre de passagers

En graphique

Statistiques de fréquentation 
Le tableau ci-dessous reprend les éléments de la denière année connue (2019) et des années passées 2018, 2015, 2010, 2009, 2005 et 2000.

Sources : Avinor. À noter que Haugesund et Sandefjord ne sont pas gérés par Avinor. Leurs résultats sont disponibles sur leurs sites respectifs.
.

Voir aussi
Aéroports classés par le nombre de passagers
Aéroports classés en nombre de passagers internationaux
Aéroports classés par nombre de mouvements

Notes 

Norvège